

Келмецуй () — село у повіті Галац. Входить до складу комуни Гривіца.

Келмецуй () — село у Гинчештському районі.